Michaël Cohen (né en 1970) acteur, écrivain et réalisateur français ;
 Michael Cohen (né en 1966), avocat américain.

Cacographie (accent)